Pinnacle (Fiale) steht für:

Geografisches:
 Pinnacle Gap, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika
 Pinnacle Rock, Klippenfelsen vor der Nordküste von Elephant Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Tårnet Pinnacle, Fels in Antarktika
Weiteres:
 Fiale (Pinakel), Architekturelement
 Pinnacle Air, ehemaliger Name der Fluggesellschaft Endeavor Air
 Pinnacle Foods, US-amerikanisches Lebensmittelunternehmen
 Pinnacle-Klasse, Kreuzfahrtschiff-Baureihe
 Pinnacles-Nationalpark in den USA
 Pinnacle Studio, eine Videobearbeitungssoftware von Pinnacle Systems
 Pinnacle Systems, US-amerikanisches Softwareunternehmen

Siehe auch:
 The Pinnacle
 Pinnacle-Manöver